Escola Naval (Brasil) — estabelecimento de ensino superior naval do Brasil
Escola Naval (Portugal) — estabelecimento de ensino superior naval de Portugal

Desambiguação